Андре́й Эдуа́рдович Ябло́нский ; 10 марта 1976, Тернополь, СССР) — украинский футбольный арбитр Национальная категории.

Краткая информация 
Карьеру арбитра начал в 1999 году, когда стал обслуживать матчи между любительскими клубами Тернопольской области. Спустя 3 года, в 2000 году, стал арбитром чемпионата Украины среди любителей, а с 2002 года, вышел на профессиональный уровень и стал обслуживать матчи Второй лиги.

С 2007 года стал арбитром Первой лиги. В 2009 году получил звание арбитра первой категории и допущен к обслуживанию матчей Премьер-Лиги. В 2011 году присвоено звание арбитра Национальной категории.

С 2003 по 2016 год возглавлял судейский комитет Тернопольской области.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте комитета арбитров ФФУ 

Футбольные судьи Украины